Salomonseilands voetbalelftal (mannen)
 Salomonseilands voetbalelftal (vrouwen)